

Cinema 
 Stepping - Dalla strada al palcoscenico – Film statunitense del 2007

Informatica 
 Stepping (microprocessori) – indica la designazione delle versioni di un circuito integrato, in genere viene attribuito a un microprocessore
 Stepping (debug) – metodo di debug